Obelia är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Péron och Charles Alexandre Lesueur 1810. Obelia ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Obelia